El término KAS puede referirse a:

 Kas, una marca de bebidas carbonatadas propiedad de la compañía PepsiCo;
 Kas, un equipo profesional de ciclismo de ruta ya desaparecido;
 KAS, la Koordinadora Abertzale Sozialista, órgano político fundado en el País Vasco en 1974;
 Alternativa KAS, programa marco político de la Koordinadora Abertzale Sozialista;
 «Valle del Kas», nombre jocoso, en ciertos ambientes, del pluridistrito madrileño de Vallecas;
 Valle del Kas, revista mensual que toma su nombre del topónimo anterior.

Acrónimos